Douglas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Douglas Township (Clark County, Illinois)
 Douglas Township (Effingham County, Illinois)
 Douglas Township (Iroquois County, Illinois)
 Douglas Township (Adams County, Iowa)
 Douglas Township (Appanoose County, Iowa)
 Douglas Township (Audubon County, Iowa)
 Douglas Township (Boone County, Iowa)
 Douglas Township (Bremer County, Iowa)
 Douglas Township (Clay County, Iowa)
 Douglas Township (Harrison County, Iowa)
 Douglas Township (Ida County, Iowa)
 Douglas Township (Madison County, Iowa)
 Douglas Township (Mitchell County, Iowa)
 Douglas Township (Montgomery County, Iowa)
 Douglas Township (Page County, Iowa)
 Douglas Township (Polk County, Iowa)
 Douglas Township (Sac County, Iowa)
 Douglas Township (Shelby County, Iowa)
 Douglas Township (Union County, Iowa)
 Douglas Township (Webster County, Iowa)
 Douglas Township (Kansas)
 Douglas Township (Minnesota)
 Douglas Township (Nebraska)
 Douglas Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Douglass Township